Älvdals tingslag kan avse:
Älvdals tingslag, Dalarna
Älvdals tingslag, Värmland